Yueyang är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 33 kilometer sydväst om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Yueyang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jiuting,  km nordost om Yueyang. Trakten runt Yueyang består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina